2 miejscowości w Polsce: 
 Dąbrówno – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Potęgowo 
 Dąbrówno – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Dąbrówno